Mairing ist der Name folgender Orte:

 Mairing (Gemeinde Mettmach), Ortschaft von Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Mairing (Gemeinde Prambachkirchen), Ortsteil von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Mairing (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortsteil von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mairing (Gemeinde Wippenham), Ortschaft von Wippenham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich